Naima steht für:
 die weibliche Variante des Vornamens Naim
 Naima (Jazz-Titel), Jazz-Komposition von John Coltrane
 Naima (Sängerin) (* 1981), deutsche Sängerin
 Na'īmā (türkisch Naima, 1655–1716), osmanischer Geschichtsschreiber
 Naïma Talani, französisch-marokkanische Fußballspielerin und Auswahlspielerin Marokkos

Siehe auch:
 Najma